Фируз Михранид (среднепер. 𐭯𐭩𐭫𐭥𐭰, «победитель») —  на территории Кавказа, правивший с 330 по 361 годы н. э. Основатель династии Михранидов иранского происхождения, ответвления дома Михранов, одного из семи великих домов Парфии.

Он был зятем Мириана III, обращённого в христианство, принадлежавшего к династии Хосроидов, которая также была ответвлением дома Михранидов. В конце концов Фируз также обратился в христианство во время своего правления на Кавказе. Он умер в 361 году, в Гардмане ему наследовал его сын Хурс, после уже его сын Барзабод, а в Гугарке — неназванный сын, которому позже в 394 году наследовал уже его сын Бакур I.

См. также 

 Михраниды
 Кавказская Албания
 Барзабод

Литература 

 Кирилл Туманов (1963). Studies in Christian Caucasian history. Georgetown University Press. Страницы 1–599.
 Pourshariati, Parvaneh (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New York: I.B. Tauris. ISBN  978-1-84511-645-3.
 Кирилл Туманов (1969). The Chronology of the Early Kings of Iberia. Fordham University Press. Страницы 1–33.

Кавказская Албания
История Кавказской Албании
Михраниды